Уршель — станция ведомственной железной дороги Черусти — Уршель.

Общее о станции 
Находится в рабочем посёлке Уршель. 

Станция является конечной для всех поездов. В сутки ходит примерно 2-4 пары грузовых поездов до Черустей. Ранее было пассажирское движение, до 1990-х годов 5 пар поездов в день Уршель — Черусти, позднее сокращено до двух пар по пятницам и выходным, а в 2007 году отменено полностью.

Платформы 
Станция имеет 1 платформу: боковая, низкая. Вокзал заброшен, платформа не используется. Есть локомотивное депо, в здании которого работает также дежурный по станции.

Путевое развитие станции 

Есть 3 главных пути и множество тупиковых путей на территорию Уршельского стекольного завода.

Вокзал 

Вокзал станции представляет двухэтажное кирпичное здание. Заброшен.

Ссылки 
 Железная дорога Черусти — Уршель на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко

Железнодорожные станции и платформы Гусь-Хрустального района